

Presentación previa 
Guillermo Durán y Horacio Zeballos eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Facundo Argüello y Roberto Maytín ganaron el título tras derrotar en la final Andrej Martin y Tristan-Samuel Weissborn.

Cabeza de serie

  Andrej Martin /  Tristan-Samuel Weissborn (Finalistas)
  Radu Albot /  Sergey Betov (Primera ronda)

<ol start=3>
  Rameez Junaid /  Miguel Ángel Reyes-Varela ''(Semifinales)
  Máximo González /  Luis David Martínez ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Fürth 2016